Юар ():
 Юар, Гаэтан (род. 1962) — французский футболист.
  (род. 1973) — французский футболист.

См. также 
 Юар де Сент-Обен, Леонар Жан Обри (1770—1812) — французский военный деятель.